Birskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pirskeri (öar), Satakunta, 
 Birkskär (ö i Finland), Österbotten, 
 Birsskär (vid Lökholm, Nagu), Egentliga Finland, 
 Birsskär (vid Borstö, Nagu), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar